The Boss es un personaje ficticio de la saga Metal Gear Solid.

Historia del personaje 
Nació en 1922 en los Estados Unidos de América, hija de uno de los miembros de los Filósofos originales. Nació con el destino de ser un soldado.

Su nombre real solo es conocido por los militares de más alto rango de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, ya que por sus misiones arriesgaría más que la vida si algún enemigo lo descubriera.

The Boss era instructora y orientadora de varias instalaciones de preparación militar controladas por Los Filósofos. En 1942 creó la Unidad Cobra, un grupo de elite militar cuyos miembros poseían habilidades únicas y fuera de lo común. Este grupo estaba integrado por The Sorrow, The End, The Fury, The Fear, The Pain y The Boss, nombrada por ellos como The Joy.

Alrededor de esas fechas The Boss conoció al Mayor Zero y a Jack, cuyo nombre en clave era Naked Snake. Juntos desarrollaron una nueva técnica de combate que llamarían CQC (Close Quarters Combat); que consiste en un combate cuerpo a cuerpo cerca de tu enemigo.

Dos años más tarde, la Unidad Cobra, incluyendo a The Boss, participaron en el famoso desembarco de Normandía en el Día-D. Su principal objetivo era infiltrarse entre las líneas enemigas y destruir las instalaciones correspondientes al cohete V2. The Boss mantuvo un romance con The Sorrow, del cual quedó embarazada. Durante la guerra tuvo a su hijo el cual fue raptado por el enemigo y jamás logró encontrarlo hasta años después aunque ella nunca lo supo.

Después del final de la Segunda Guerra Mundial, The Boss desmanteló la Unidad Cobra. A partir de ese momento, The Boss comenzó a realizar misiones de alto secreto bajo las órdenes del gobierno de los Estados Unidos de América. En primer lugar, le ordenaron participar en los ensayos nucleares en el desierto de Nevada. Más tarde en 1960, The Boss fue enviada al espacio en una misión cuyo propósito era estudiar como el cuerpo humano se adaptaba a las condiciones extremas.

Un año más tarde, The Boss se vio obligada a participar en la invasión de la Bahía de Cochinos, en Cuba. Luego, dos años antes de la operación Snake Eater, The Boss fue enviada a asesinar a su amante y padre de su hijo, The Sorrow. Él había desertado a la Unión Soviética, algo que no se tomaron demasiado bien Los Filósofos, y por ello The Boss fue enviada a acabar con él. The Sorrow se dejó matar para que The Boss pudiera realizar su misión; y desde entonces él la seguiría manifestándose con algunos efectos climáticos.

En 1964, a The Boss le fue asignada la importante misión, conocida como Misión Virtuosa, de recuperar el Legado de los Filósofos que se encontraba en manos del coronel Volgin. Para ganarse su confianza, The Boss le entrega a Volgin dos cabezas nucleares portátiles, una de las cuales fue lanzada por éste para destruir el centro de investigaciones de Sokolov; a causa de esto, The Boss tuvo que realizar otra misión, conocida como Snake Eater, en la cual tendría que recuperar el legado, y a su vez demostrar la inocencia de los Estados Unidos en el incidente.

Una semana después de la Misión Virtuosa, el gobierno de los Estados Unidos tomó la decisión de sacrificar a su más ferviente soldado, The Boss, para aparentar que ella era una traidora y que los Estados Unidos eran inocentes. Debían matarla y el hombre que debería realizar la misión era Snake, el aprendiz y protegido de The Boss. Ella entendió que tendría que dar su vida para salvar a su país, y para ello se hizo pasar como una de las revolucionarias junto con Volgin. Ganándose la confianza de Volgin y para no desatar sospechas tuvo fingir ante Snake que de verdad había desertado, traicionando a los Estados Unidos, llegando a romperle las costillas en una pelea teniendo a Volgin y a la Unidad Cobra como testigos. Durante esta misión The Boss sin darse cuenta estuvo cerca de su hijo, Ocelot.

Después de una serie de sucesos que Snake tuvo que sortear finalmente se enfrentó a The Boss, armada con una Patriot. The Boss da diez minutos a Naked Snake para acabar con ella, antes que unos bombarderos arrasen la zona. Ella tendría que dejarse morir pero poniendo resistencia. Durante la pelea, hay escondidas bajo las flores tres serpientes blancas de nombre Liquid, Solidus y Solid, nombre de los tres clones creados a partir del material genético de Big Boss en el proyecto Les Enfants Terribles.

Finalmente Snake logró derribarla y ella le pidió que la matara.
CURIOSIDADES:
The Boss vuelve a aparecer diez años después en PEACE WALKER como propósito del proyecto "PEACE WALKER" solo que en el juego su propósito era manipular al agente NAKED SNAKE conocido allí como BIG BOSS y solo era la memoria de The Boss conocida como unidad mamífero.
En el juego se la puede matar derribando la con técnicas CQC y luego disparando la con cualquier tipo de pistola o metralleta.
 Después de vencerla cuando el campo de flores se vuelve de color rojo y aparece el caballo de The Boss si miras hacia la izquierda se podrá ver a The Boss y a The Sorrow juntos.

Astronautas ficticios
Personajes de Metal Gear
Personajes creados por Hideo Kojima
Judokas ficticios
Jiu-jitsucas ficticios
Personajes femeninos en videojuegos
Estadounidenses ficticios
Personajes ficticios sin nombre